Kreditbanken er navnet på flere pengeinstitutter:

 Kreditbanken – lokalt pengeinstitut i Sønderjylland
 Københavns Kreditbank – tidligere dansk bank, som var ejet af Alex Brask Thomsen
 Kreditbanken (Sverige) – tidligere svensk bank